

Wydarzenia 

 Azja
 chińska dynastia Han rozpoczęła wojny przeciwko Xiongnu